Thöni ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Thöni (* im 20. Jahrhundert), Südtiroler Gynäkologe und Geburtshelfer
 Dietmar Thöni (* 1968), österreichischer Skirennläufer
 Erich Thöni (* 1946), österreichischer Hochschullehrer
 Gustav Thöni (* 1951), Südtiroler Skirennläufer
 Hans Thöni (* 1931), österreichischer Baumeister und Heimatforscher
 Lukas Thöni (* 1982), Schweizer Jazzmusiker
 Maurice Thöni (1897–1980), Schweizer Akkordeonist, Komponist und Musikverleger
 Roland Thöni (1951–2021), Südtiroler Skirennläufer

Thöni bezeichnet weiter:
 Thöni Industriebetriebe, österreichisches Unternehmen

Siehe auch: Thöny